Virden kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Virden (Illinois)
 Virden (New Mexico)